Öster-Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öster-Kroksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (16,7 ha)
Öster-Kroksjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (18,4 ha)

Se även
Kroksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn